Pauline Toussaint est assistante au Département de Physique de l’Université de Liège mais également encadrante de cours de physique de première année de bachelier en médecine, sciences biomédicales, kinésithérapie, sciences de la motricité. Elle travaille à la création d’un outil pédagogique qui comprend des activités permettant de préparer les étudiants à leur arrivée dans des études scientifiques à l’université. Elle possède également un master de physique et travaille à la faculté des sciences dans le département de physique.

Biographie 
Depuis 2019, elle travaille avec P.-X.Marique sur la création d’un MOOC (Massive Open Online Course) car ils se sont rendu compte que beaucoup d’étudiants avaient des difficultés à appliquer la théorie vue en cours à une situation concrète et que certaines conceptions erronées persistent dans les esprits.

Références

Liens externes